Зо́ркий:

Фамилия 
 Зоркий, Андрей Маркович (1935—2006) — кинокритик и журналист, сын М. С. Зоркого, брат Н. М. Зоркой.
 Зоркий, Марк Соломонович (1901—1941) — профессор, историк марксизма и коммунистического движения.
 Зоркая, Нея Марковна (1926—2006) — киновед, историк кино, дочь М. С. Зоркого.
 Зоркий, Пётр Маркович (1933—2005) — химик, кристаллограф, сын М. С. Зоркого.

Спорт

Спортивные клубы 
 «Зоркий» — команда по хоккею с мячом из города Красногорска Московской области.
 «Зоркий» — женская команда по хоккею с мячом из города Красногорска Московской области.
 «Зоркий» — футбольный клуб из города Красногорска Московской области.
 «Зоркий» — бывший женский футбольный города Красногорска Московской области.
 «Зоркий» — футзальный клуб города Красногорска Московской области.

Спортивные сооружения 
 «Зоркий» — стадион в Красногорске.

Корабли 
 «Зоркий» — эскадренный миноносец типа «Лейтенант Пущин».
 «Зоркий» — эскадренный миноносец проекта 57.

Фотоаппаратура 
«Зоркий» — наименование ряда дальномерных фотоаппаратов, производившихся в СССР в 1948—1988 годах Красногорским механическим заводом.
 «Зоркий» — первый фотоаппарат из семейства «Зоркий», 1948 год.
 «Зоркий-2»
 «Зоркий-С»
 «Зоркий-2С»
 «Зоркий-3»
 «Зоркий-3М»
 «Зоркий-3С»
 «Зоркий-4» — самый распространённый советский фотоаппарат из семейства «Зоркий»
 «Мир» — упрощённая модификация «Зоркого-4»
 «Зоркий-4К»
 «Зоркий-5»
 «Зоркий-6»
 «Друг» («Зоркий-7»)
 «Зоркий-10»
 «Зоркий-11»
 «Зоркий-12»

См. также